Alberto López Fernández – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Enrique López Fernández, noto come Cadete – calciatore spagnolo
 Francisco José López Fernández, noto come Paco López – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Juan López Fernández, noto come Jan – fumettista spagnolo
 Luis López Fernández – calciatore honduregno
 Nicolás López Fernández – regista, produttore cinematografico e attore cileno